Wiedmer ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Wiedmer (* 1953), Schweizer Dokumentarfilmer
 Otto Wiedmer (1889–unbekannt), Schweizer Radrennfahrer
 Paul Wiedmer (* 1947), Schweizer Künstler
 Jakob Wiedmer-Stern (1876–1928), Schweizer Archäologe 

Siehe auch:
 Widmer